Острів Тайвань має найбільшу кількість і щільність високих гір у світі. Ця стаття підсумовує список гір, що знаходяться під територіальною юрисдикцією Республіки Китай.

Є 268 гірських вершин висотою понад 3000 метрів над рівнем моря на острові, причому Юйшань є найвищою горою як на Тайвані, так і у Східній Азії. Альпінізм є одним із найпопулярніших видів діяльності для багатьох тайванців. У 1971 році був створений список «100 вершин Тайваню», в якому перераховані сто вибраних гірських вершин понад 3000 м для альпінізму на острові. Сходження на всі перераховані сто гірських вершин вважається великим випробуванням для тайванських альпіністів.

Гірські хребти 
На головному острові Тайвань є п'ять гірських хребтів.

Список високих гір

Понад 3000 м

Понад 2900 м

Понад 1000 м

Інші

Вулкани

Понад 1000 м

Див. також 

 Список річок Тайваню

Література 

 
 Список гір Тайваню
 Republic of China Alpine Association – List of high mountains of Taiwan
 Kaohsiung Peak Mountaineering Association – List of mountains over 3,000 m in Taiwan
 National Taiwan University Mountain Climbing Club – Mountains above 3,000 meters in Taiwan
 Zengbinghuan – List of high mountains of Taiwan

Примітки

Посилання 

 Republic of China Alpine Association – List of One Hundred Mountains of Taiwan by height
 Kaohsiung Peak Mountaineering Association – List of One Hundred Mountains of Taiwan
 Hwaien – List of One Hundred Mountains of Taiwan
 Logic Metrics Com. – Map of One Hundred Mountains and Ranking

Гори Тайваню
Статті з китайськими ієрогліфами
Списки:Тайвань